Strohschneider steht für:

 Strohschneider, in der traditionellen Landwirtschaft eingesetzte Maschine zum Zerkleinern von Stroh, siehe Schredder (Maschine)
 einen Beruf, siehe Futterschneider

Strohschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Strohschneider (1886–1918), österreichisch-ungarischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Ingrid Strohschneider-Kohrs (1922–2014), deutsche Germanistin, Hochschullehrerin in Bochum
 Peter Strohschneider (* 1955), deutscher Mediävist
 Sigrid Strohschneider-Laue (* 1961), österreichische Prähistorikerin, Kunstkritikerin und Schriftstellerin
 Stefan Strohschneider, Professor für interkulturelle Wirtschaftskommunikation an der Universität Jena
 Tom Strohschneider (* 1974), deutscher Journalist